Mesonemoura är ett släkte av bäcksländor. Mesonemoura ingår i familjen kryssbäcksländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kryssbäcksländor
Mesonemoura